Ligusticum simplex är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham. Ligusticum simplex ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
simplex